Ел Консуело има више значења:

 Ел Консуело (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Консуело (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Консуело (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Консуело (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Консуело (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Консуело, Лјбсон (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Консуело (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Консуело (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консуело (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консуело (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консуело (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консуело (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консуело (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консуело, Санта Исабел (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консуело, Ел Ринкон (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Консуело (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Консуело (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Консуело (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Консуело (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Консуело (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Консуело (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Консуело (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Консуело (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Консуело (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Консуело (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Консуело (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Консуело (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Консуело (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Консуело (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Консуело, Ечаварија (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Консуело, Санта Доминга (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Консуело (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Консуело (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Консуело (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Консуело, Сан Матео (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Консуело (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Консуело (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Консуело (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику